Les lettres d'appel CJRS peuvent faire référence à deux stations de radio canadiennes distinctes :

 CJRS (1510 kHz), émettant à la fréquence  depuis Sherbrooke, en opération de 1967 à 1994;
 CJRS (1650 kHz), émettant à la fréquence  depuis Montréal, en opération de 2007 à 2016 avant d'adopter les lettres d'appel CKZW.

Homonymie de titre